Felix Auger-Aliassime era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Wu Yibing ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Axel Geller con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Axel Geller (finalista)
  Wu Yibing (campione)
  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Yuta Shimizu (primo turno)
  Marko Miladinović (secondo turno)
  Yshai Oliel (secondo turno)
  Trent Bryde (secondo turno)
  Hsu Yu-hsiou (secondo turno)

 Michael Vrbenský (primo turno)
 Sebastián Baez (quarti di finale)
 Oliver Crawford (quarti di finale)
 Patrick Kypson (primo turno)
 Sebastian Korda (secondo turno)
 Thiago Seyboth Wild (primo turno)
 Duarte Vale (terzo turno)
 Juan Pablo Grassi Mazzuchi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017